Таракташская тропа (с тюркского «тарак таш» означает «каменный гребень») — горная тропа в Крыму от водопада Учан-Су к Ялтинской яйле.

Общее описание 
Протяжённость тропы — 3,5 км. Перепад высот — 600 м. Время поднятия по тропе на яйлу — 3-4 часа, спуск по тропе с яйлы к водопаду Учан-Су занимает 2-2,5 часа . Тропа построена в XIX веке членами Ялтинского горного клуба под руководством известного врача, климатолога В. М. Дмитриева, который занимался развитием туризма в Крыму. В 1970-х годах Таракташская тропа была реконструирована — на крутых участках установлены парапеты, устроены лестницы.

Этапы прохождения Таракташской тропы 
Таракташская тропа идет сначала через дубовый лес, затем дуб вытесняет сосна. Далее тропа проходит мимо скалы Таракташ причудливых форм и очертаний, созданных в результате выветривания. Таракташ — скалистый горный хребет, сложенный слоистыми осадочными породами, который мы встречаем на трассе Таракташской тропы при подходе к Ялтинской яйлы.

Весь маршрут Таракташской тропы можно разбить на следующие этапы:

 От водопада Учан-Су до смотровой площадки со скамейкой: перепад высот около 100 метров.
 От скамейки к источнику с табличкой 1904.
 От источника к Таракташскому хребту.
 Таракташский хребет — плато, очень красивый участок маршрута. Именно в этом месте пейзаж напоминает инопланетный.

Галерея

См. также 
 Скалы Таракташ
 Ставрикайская тропа
 Боткинская тропа

Примечания

Источники 
 Таракташская тропа
 Ай-Петри: Таракташская тропа
 Тропы Крыма: ТАРАКТАШСКАЯ ТРОПА

Тропы Ялты
Достопримечательности Крыма